Bęczyn ist der Name von zwei Ortschaften im heutigen Polen:

 Bęczyn (Brzeźnica), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Brzeźnica
 Bęczyn (Urzędów), in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Urzędów